Ву́лиця Які́ра — назва вулиць, що зустрічається у різних населених пунктах на території СНД.

На території України вулиці з такою назвою перейменовано, але в минулому так називалися, наприклад, такі вулиці:
 Вулиця Якіра — колишня назва вулиці Степана Тимошенка в місті Вінниця.
 Вулиця Якіра — колишня назва вулиці Івана Сулими в місті Дніпро.
 Вулиця Якіра — колишня назва вулиці Деревлянської в місті Київ.
 Вулиця Якіра — колишня назва Щасливої вулиці в місті Кременчук.
 Вулиця Якіра — колишня назва Люблінської вулиці у місті Суми.
 Вулиця Якіра — колишня назва Оксамитової вулиці в місті Умань.
 Вулиця Якіра — колишня назва Тюрінської вулиці в місті Харків.

Вулиця Якіра — вулиця в місті Воронеж.

Вулиця Якіра — вулиця в місті Алмати

Вулиці, названі на честь людей